Nuss kan som auktorsförkortning betyda:

 Matthias Nuss
 Ingo Nuss

Robotskapade auktorsförkortningar